Man on Fire, film américain de Ranald MacDougall.
 Man on Fire, film français d'Élie Chouraqui.
 Man on Fire, film américain de Tony Scott.